Dit is een lijst van planetoïden 3201-3300. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (3201) Sijthoff || 6560 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (3202) Graff || 1908 AA || 3 januari 1908 || M. F. Wolf
|-
| (3203) Huth || 1938 SL || 18 september 1938 || C. Hoffmeister
|-
| (3204) Lindgren || 1978 RH || 1 september 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (3205) Boksenberg || 1979 MO6 || 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (3206) Wuhan || 1980 VN1 || 13 november 1980 || Purple Mountain Observatory
|-
| (3207) Spinrad || 1981 EY25 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (3208) Lunn || 1981 JM || 3 mei 1981 || E. Bowell
|-
| (3209) Buchwald || 1982 BL1 || 24 januari 1982 || E. Bowell
|-
| (3210) Lupishko || 1983 WH1 || 29 november 1983 || E. Bowell
|-
| (3211) Louispharailda || 1931 CE || 10 februari 1931 || G. van Biesbroeck
|-
| (3212) Agricola || 1938 DH2 || 19 februari 1938 || Y. Väisälä
|-
| (3213) Smolensk || 1977 NQ || 14 juli 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (3214) Makarenko || 1978 TZ6 || 2 oktober 1978 || L. V. Zhuravleva
|-
| (3215) Lapko || 1980 BQ || 23 januari 1980 || L. G. Karachkina
|-
| (3216) Harrington || 1980 RB || 4 september 1980 || E. Bowell
|-
| (3217) Seidelmann || 1980 RK || 2 september 1980 || E. Bowell
|-
| (3218) Delphine || 6611 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (3219) Komaki || 1934 CX || 4 februari 1934 || K. Reinmuth
|-
| (3220) Murayama || 1951 WF || 22 november 1951 || M. Laugier
|-
| (3221) Changshi || 1981 XF2 || 2 december 1981 || Purple Mountain Observatory
|-
| (3222) Liller || 1983 NJ || 10 juli 1983 || E. Bowell
|-
| (3223) Forsius || 1942 RN || 7 september 1942 || Y. Väisälä
|-
| (3224) Irkutsk || 1977 RL6 || 11 september 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (3225) Hoag || 1982 QQ || 20 augustus 1982 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (3226) Plinius || 6565 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (3227) Hasegawa || 1928 DF || 24 februari 1928 || K. Reinmuth
|-
| (3228) Pire || 1935 CL || 8 februari 1935 || S. J. Arend
|-
| (3229) Solnhofen || 1916 PC || 9 augustus 1916 || H. Thiele
|-
| (3230) Vampilov || 1972 LE || 8 juni 1972 || N. S. Chernykh
|-
| (3231) Mila || 1972 RU2 || 4 september 1972 || L. V. Zhuravleva
|-
| (3232) Brest || 1974 SL || 19 september 1974 || L. I. Chernykh
|-
| (3233) Krišbarons || 1977 RA6 || 9 september 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (3234) Hergiani || 1978 QO2 || 31 augustus 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (3235) Melchior || 1981 EL1 || 6 maart 1981 || H. Debehogne, G. DeSanctis
|-
| (3236) Strand || 1982 BH1 || 24 januari 1982 || E. Bowell
|-
| (3237) Victorplatt || 1984 SA5 || 25 september 1984 || J. Platt
|-
| (3238) Timresovia || 1975 VB9 || 8 november 1975 || N. S. Chernykh
|-
| (3239) Meizhou || 1978 UJ2 || 29 oktober 1978 || Purple Mountain Observatory
|-
| (3240) Laocoon || 1978 VG6 || 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (3241) Yeshuhua || 1978 WH14 || 28 november 1978 || Purple Mountain Observatory
|-
| (3242) Bakhchisaraj || 1979 SG9 || 22 september 1979 || N. S. Chernykh
|-
| (3243) Skytel || 1980 DC || 19 februari 1980 || Harvard Observatory
|-
| (3244) Petronius || 4008 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (3245) Jensch || 1973 UL5 || 27 oktober 1973 || F. Börngen
|-
| (3246) Bidstrup || 1976 GQ3 || 1 april 1976 || N. S. Chernykh
|-
| (3247) Di Martino || 1981 YE || 30 december 1981 || E. Bowell
|-
| (3248) Farinella || 1982 FK || 21 maart 1982 || E. Bowell
|-
| (3249) Musashino || 1977 DT4 || 18 februari 1977 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| (3250) Martebo || 1979 EB || 6 maart 1979 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (3251) Eratosthenes || 6536 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (3252) Johnny || 1981 EM4 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (3253) Gradie || 1982 HQ1 || 28 april 1982 || E. Bowell
|-
| (3254) Bus || 1982 UM || 17 oktober 1982 || E. Bowell
|-
| (3255) Tholen || 1980 RA || 2 september 1980 || E. Bowell
|-
| (3256) Daguerre || 1981 SJ1 || 26 september 1981 || B. A. Skiff, N. G. Thomas
|-
| (3257) Hanzlík || 1982 GG || 15 april 1982 || A. Mrkos
|-
| (3258) Somnium || 1983 RJ || 8 september 1983 || P. Wild
|-
| (3259) Brownlee || 1984 SZ4 || 25 september 1984 || J. Platt
|-
| (3260) Vizbor || 1974 SO2 || 20 september 1974 || L. V. Zhuravleva
|-
| (3261) Tvardovskij || 1979 SF9 || 22 september 1979 || N. S. Chernykh
|-
| (3262) Miune || 1983 WB || 28 november 1983 || T. Seki
|-
| (3263) Bligh || 1932 CN || 5 februari 1932 || K. Reinmuth
|-
| (3264) Bounty || 1934 AF || 7 januari 1934 || K. Reinmuth
|-
| (3265) Fletcher || 1953 VN2 || 9 november 1953 || K. Reinmuth
|-
| (3266) Bernardus || 1978 PA || 11 augustus 1978 || H.-E. Schuster
|-
| (3267) Glo || 1981 AA || 3 januari 1981 || E. Bowell
|-
| (3268) De Sanctis || 1981 DD || 26 februari 1981 || H. Debehogne, G. DeSanctis
|-
| (3269) Vibert-Douglas || 1981 EX16 || 6 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (3270) Dudley || 1982 DA || 18 februari 1982 || C. S. Shoemaker, S. J. Bus
|-
| (3271) Ul || 1982 RB || 14 september 1982 || H.-E. Schuster
|-
| (3272) Tillandz || 1938 DB1 || 24 februari 1938 || Y. Väisälä
|-
| (3273) Drukar || 1975 TS2 || 3 oktober 1975 || L. I. Chernykh
|-
| (3274) Maillen || 1981 QO2 || 23 augustus 1981 || H. Debehogne
|-
| (3275) Oberndorfer || 1982 HE1 || 25 april 1982 || E. Bowell
|-
| (3276) Porta Coeli || 1982 RZ1 || 15 september 1982 || A. Mrkos
|-
| (3277) Aaronson || 1984 AF1 || 8 januari 1984 || E. Bowell
|-
| (3278) Běhounek || 1984 BT || 27 januari 1984 || A. Mrkos
|-
| (3279) Solon || 9103 P-L || 17 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (3280) Grétry || 1933 SJ || 17 september 1933 || F. Rigaux
|-
| (3281) Maupertuis || 1938 DZ || 24 februari 1938 || Y. Väisälä
|-
| (3282) Spencer Jones || 1949 DA || 19 februari 1949 || Universiteit van Indiana
|-
| (3283) Skorina || 1979 QA10 || 27 augustus 1979 || N. S. Chernykh
|-
| (3284) Niebuhr || 1953 NB || 13 juli 1953 || J. A. Bruwer
|-
| (3285) Ruth Wolfe || 1983 VW1 || 5 november 1983 || C. S. Shoemaker
|-
| (3286) Anatoliya || 1980 BV || 23 januari 1980 || L. G. Karachkina
|-
| (3287) Olmstead || 1981 DK1 || 28 februari 1981 || S. J. Bus
|-
| (3288) Seleucus || 1982 DV || 28 februari 1982 || H.-E. Schuster
|-
| (3289) Mitani || 1934 RP || 7 september 1934 || K. Reinmuth
|-
| (3290) Azabu || 1973 SZ1 || 19 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (3291) Dunlap || 1982 VX3 || 14 november 1982 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| (3292) Sather || 2631 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (3293) Rontaylor || 4650 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (3294) Carlvesely || 6563 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (3295) Murakami || 1950 DH || 17 februari 1950 || K. Reinmuth
|-
| (3296) Bosque Alegre || 1975 SF || 30 september 1975 || Felix Aguilar Observatory
|-
| (3297) Hong Kong || 1978 WN14 || 26 november 1978 || Purple Mountain Observatory
|-
| (3298) Massandra || 1979 OB15 || 21 juli 1979 || N. S. Chernykh
|-
| (3299) Hall || 1980 TX5 || 10 oktober 1980 || C. S. Shoemaker
|-
| (3300) McGlasson || 1928 NA || 10 juli 1928 || H. E. Wood|}

Planetoïdenlijsten